Тихвинский — русская фамилия; имеет женскую форму Тихвинская.

Известные носители 
 Тихвинский, Владимир Наумович (1924—1988) — русский советский писатель, драматург.
 Тихвинский, Леонид Михайлович (1897—1976) — американский инженер, конструктор, изобретатель, профессор механики. 
 Тихвинский, Сергей Леонидович (1918—2018) — российский советский историк и дипломат, действительный член РАН (1991; академик АН СССР с 1981).
 Тихвинский, Фёдор Васильевич (1861—?) — священник, депутат Государственной думы II созыва от Вятской губернии, лишён сана.

Тихвинская 
 Тихвинская, Мария Световна (род. 1970) — российская сноубордистка, выступавшая в слаломных дисциплинах и сноубордкроссе.

См. также 
 Тихвинский переулок